wederik (geslacht), het plantengeslacht Lysimachia
 grote wederik (Lysimachia vulgaris)
 Wederik van Avesnes (+1076), eerste heer van Avesnes